Стре́льченко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Стрельченко Володимир Феодосійович  (1928-2020) - начальник ділянки шахти Вуглегірської, почесний шахтар СРСР.(нагороджений орденом Жовтневої Революції, орденом "Знака Пошани", нагороджений  трьома ступенями "Шахтарської слави").
 Стрельченко Анатолій Миколайович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, очолює спецпідрозділ «Омега».
 Стрельченко Іван Іванович (*1932 — † 2003) — Герой Соціалістичної Праці.
 Стрельченко Іван Михайлович — український радянський діяч, голова колгоспу імені Леніна Антрацитівського району Луганської області. Герой Соціалістичної Праці (8.12.1973). Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Стрельченко Неля Наумівна (*1941) — вчитель математики.
 Стрельченко Олександра Іллівна (*1937, станція Чаплине, Дніпропетровська область, УРСР) — радянська співачка, вокалістка і художній керівник майстерні народної творчості державної установи культури м. Москви «Москонцерт». Народна артистка РРФСР (1984).
Прізвища на -енко